Оксудерковые  — семейство морских лучепёрых рыб отряда Gobiiformes.

Классификация 
Ранее семейство Gobiidae включало шесть подсемейств: Gobiinae, Benthophilinae, Amblyopinae, Gobionellinae, Oxudercinae и Sicydiinae. В 2016 году переместили последние четыре в отдельное семейство Oxudercidae.
В составе семейства выделяют 86 родов и 598 видов:

Подсемейство Amblyopinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подсемейство Gobionellinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подсемейство Oxudercinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подсемейство Sicydiinae

Примечания

Литература 
 
 

 
Семейства лучепёрых рыб